Trzęsienie ziemi w San Juan w 1944 r.
 Trzęsienie ziemi w San Juan w 1977 r.